Première Division 1933/1934 – 2. edycja najwyższych w hierarchii piłkarskich rozgrywek ligowych we Francji, mających na celu wyłonienie mistrza tego kraju za sezon 1933/1934.

Tytuł mistrzowski wywalczył klub FC Sète. Z ligi spadły OGC Nice i CA Paris.

Kluby

Tabela końcowa 

 Awans do Division1
 Olympique Alès
 FC Mulhouse
 Red Star Olympique
 RC Strasbourg

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Première Division 1933/1934 

1933 w piłce nożnej
1933 we Francji
1934 w piłce nożnej
1934 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji